F9, F 9, F-9 eller F–9 kan syfta på:

 F–9 (skola) – grundskola med undervisning upp till årskurs 9.
 F9 – en tangent på ett tangentbord, se funktionstangent
 F 9 Säve – en svensk flygflottilj Göta flygflottilj som verkade åren 1940–1969.
 F9R Dev1 – återvinningsbara experimentella raketer för att demonstrera teknologi för vertikala starter och landningar.
 Grumman F9F Panther – ett av USA:s flottas första framgångsrika hangarfartygsbaserade jetjaktplan